Инве́нция — многозначный термин.

 Инвенция в музыке — небольшая двух- или трёхголосная пьеса полифонического склада.
 Инвенция в изобразительном искусстве — идея, замысел или литературная программа изобразительной композиции.
 Инвенция в ораторском искусстве —  раздел классической риторики.